Les Bricoleurs () est un film américain de James Parrott avec Laurel et Hardy (1930).
 Les Bricoleurs est un film français de Jean Girault (1963).